Список дзьойо кандзі складається з 2136 ієрогліфів.
 Стовпчик «Клас» визначає клас початкової школи в якому цей кандзі вивчають. Клас «С» означає, що цей кандзі вивчають в середній школі.
 Порядок кандзі у списку визначається японськими прочитаннями (онйомі, потім кунйомі), як це прийнято в офіційній таблиці дзьойо.
 В цьому списку немає ієрогліфів, які були виключені зі старих версій таблиці (勺, 銑, 脹, 錘, 匁).
 Дефіс в прочитаннях кунйомі відділяє кандзі від їх окурігани.
 Стовпчик «старі» вміщує офіційні кандзі Кюдзітай які були в стандартній таблиці дзьойо.
 Стовпчик «Нові» прагне відобразити офіційну форму ієрогліфів якомога точніше. Це вимагає використання ієрогліфів 𠮟, 塡, 剝, 頰 які не належать до елементарного списку, JIS X 0208. На практиці їх заміняють ієрогліфами 叱, 填, 剥, 頬, які представлені JIS X 0208.
 Прочитання ієрогліфів в цій таблиці збігається з прочитаннями в офіційній таблиці дзьойо. Особливі й рідкісні прочитання взяті в дужки.

Примітки

Посилання 
Kanji Mnemonics by Henshall

 
Списки японських ієрогліфів